Eduardo Guerrero (1928-2015), rameur d'aviron argentin
 Eduardo Guerrero (1967-2005), catcheur mexicano-américain
 Eduardo Guerrero (né en 1983), danseur espagnol de flamenco
 Eduardo Guerrero (né en 2000), footballeur panaméen